Ланарк — неинкорпорированная община и бывшая деревня в составе современного муниципалитета (и объединённого посёлка) Ланарк-Хайлендс, округ Ланарк, в Восточном Онтарио, Канада.

Деревня была впервые заселена в 1820 году шотландскими иммигрантами, которые назвали её в честь города Ланарк в Шотландии. В 1823 году в деревне открылось первое почтовое отделение. Вскоре она стала крупным центром лесозаготовительной и текстильной промышленности, причём в обоих случаях использовалась река Клайд, протекающуя через деревню, в качестве источника энергии и в качестве транспортного пути для сплава брёвен на восток к реке Оттава.

Текстильная промышленность просуществовала около 170 лет, но в конце концов была побеждена потоком дешёвого азиатского текстиля в Северную Америку. Рабочие места в текстильной промышленности ушли за границу.

Лесозаготовка продолжалась, хотя и в гораздо меньшем объёме. Древесину заготавливают в основном для целлюлозной промышленности или на дрова. В 1959 году крупный пожар уничтожил многие основные коммерческие постройки и несколько домов в центре селения. Большинство зданий не были застрахованы должным образом. Заменившие их здания очень функциональны по своей конструкции. В деревне есть музей деревни Ланарк и муниципалитета, в котором представлены экспонаты по местной истории.

До конца 1990-х годов основным работодателем в деревне была фабрика Glenayr Kitten Mill, которая производила одежду и предлагала свою продукцию в нескольких фабричных магазинах в деревне. Некоторые из зданий до сих пор известны под своими названиями (например, Фабрика для котят № 1) местным жителям. Основателем этих зданий был деревообрабатывающий завод Clyde Woolen Mills.

Спорт и отдых 
Ланарк в прошлом был местом проведения чемпионата Канадской высшей лиги по бейсболу. В этом уважаемом бейсбольном турнире участвуют 18-летние игроки со всей страны, которые играют в Мемориальном парке Клайда.

Демография 
Согласно переписи Статистического управления Канады 2001 года:

 Население: 869 человек
 Изменение в %% (1996—2001): 0,5
 Жилища: 362
 Площадь (км 2): 4,73
 Плотность (человек на км 2): 183,7

Расовый состав:

 Белые: 98,5 %
 Аборигены: 1,1 %
 Азиаты: 0,2 %
 Чернокожие: 0,2 %

Примечания 

Населённые пункты Онтарио